OSCI steht für:
 Online Services Computer Interface, ein Protokollstandard für die deutsche öffentliche Verwaltung

Osci steht für:
 Osker, lateinischer Name des altitalischen indogermanischen Volkes

OSCI